Wischera ist der Name mehrerer Flüsse in Russland:
 eines Nebenflusses der Kama, siehe Wischera (Kama)
 eines Nebenflusses des Wolchow, siehe Wischera (Wolchow)
 eines Nebenflusses der Wytschegda, siehe Wischera (Wytschegda)

sowie Namensbestandteil mehrerer Orte in Russland:
 der Stadt Malaja Wischera in der Oblast Nowgorod
 der Siedlung städtischen Typs Bolschaja Wischera in der Oblast Nowgorod